Polská příjmení Śliwiński (f. Śliwińska, pl. Śliwińscy; Szliwiński, Schliwinski, Schliwinsky, Sliwinski, Slivinsky (Slivinskij, Slyvins'kyj''), Shlevinsky, atd.)

Seznam lidí

Śliwiński 
 Andrzej (Józef) Śliwiński (1939, Werblinia – 2009, Elbląg), polský katolický kostel
 Artur Śliwiński (1877, Ruszki – 1953, Varšava), polský historik, novinář, a politik
 Błażej Śliwiński (* 1954, [?]), polský historik
 Józef Śliwiński (1865, Varšava – 1930, Varšava), polský pianista, dirigent
 Michał Śliwiński (* 1970, Dobrotwór (Dobrotvir)), polská a ukrajinská sprint kanoista

Śliwińska 
 Edyta Śliwińska (* 1981, Varšava), polsko-americký tanečník, glamour model

Polská příjmení
Židovská příjmení